A magyar Országgyűlés 2014. április 6-án megválasztott képviselőinek listája frakciótagságuk szerint.

Tisztségviselők 

Az Országgyűlés elnöke: Kövér László (Fidesz)

Az Országgyűlés alelnökei:

Gulyás Gergely (Fidesz) – 2017. október 1-ig
Hende Csaba (Fidesz) – 2017. október 2-ától
Jakab István (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz)
Latorcai János (KDNP)
Hiller István (MSZP)
Sneider Tamás (Jobbik)

Az Országgyűlés háznagya: Mátrai Márta (Fidesz)

Az Országgyűlés jegyzői:

Gelencsér Attila (Fidesz) – 2014. június 23-tól
Pócs János (Fidesz) – 2014. június 2-ig
Pogácsás Tibor (Fidesz) – 2014. június 18-ig
Szűcs Lajos (Fidesz)
Tiba István (Fidesz) – 2014. június 2-től
Földi László (KDNP)
Móring József Attila (KDNP)
Gúr Nándor (MSZP)
Hiszékeny Dezső (MSZP)
Hegedűs Lórántné (Jobbik)
Mirkóczki Ádám (Jobbik) – 2016. szeptember 11-ig
Szávay István (Jobbik) – 2016. szeptember 12-től
Schmuck Erzsébet (LMP) – 2015. október 19-ig
Ikotity István (LMP) – 2015. október 19-től

Frakcióvezetők 

Fidesz: Rogán Antal (2015. szeptember 30-ig), Kósa Lajos (2017. szeptember 14-ig), Gulyás Gergely (2017. szeptember 14-től)
KDNP: Harrach Péter
MSZP: Mesterházy Attila (2014. június 2-ig), Tóbiás József (2016. július 7-ig), Tóth Bertalan (2016. július 7-től)
Jobbik: Vona Gábor (2016. május 29-ig), Volner János (2016. május 29-től)
LMP: Schiffer András (2016. szeptember 5-ig), Schmuck Erzsébet (2017. január 29-ig), Szél Bernadett (2017. január 30-tól)

Képviselők

Egyéni választókerületben mandátumot szerzett képviselők

Országos listáról mandátumot szerzett képviselők 
A 2014-es országgyűlési választáson a KDNP-vel közösen indult.

Volt országgyűlési képviselők

Nemzetiségi szószólók 
(Nem rendelkeznek szavazati joggal.)

Alexov Lyubomir (szerb)
Csúcs Lászlóné (lengyel)
Farkas Félix (roma)
Fuzik János (szlovák)
Giricz Vera (ruszin)
Hartyányi Jaroszlava (ukrán)
Hepp Mihály (horvát)

Kissné Köles Erika (szlovén)
Koranisz Laokratisz (görög)
Kreszta Traján (román)
Ritter Imre (német)
Turgyán Tamás (örmény)
Varga Szimeon (bolgár)

Jegyzetek

Források 

Orszaggyu~lesi kepviselo~k 2014
2014–2018